Конвой №2212 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї, а місцем призначення при цьому був атол Трук на сході Каролінських островів (ще до війни тут була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів). 

До складу конвою увійшли транспорт Наруто-Мару і ремонтне судно Хаккай-Мару, а ескорт складався із мисливця за підводними човнами CH-32.

21 травня кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на північ. В цей період комунікації  архіпелагу Бісмарка ще не стали цілями для авіації, проте на них традиційно активно діяли підводні човни США. Втім, проходження конвою №2212 відбулось без інцидентів і 24 травня він прибув на Трук.

Примітки 

2212

2212